{{BS8bis|LSTR+r|O1=num4a|c|vSEC2-STR|cd|STR2|ABZg+1|U6=STRc3|STRc4|||| ( 1) vers le [3]  de Jonquières ; [4] |vers Givors-C.}}

 Sources 
 Rail Passion  () : « Le contournement Nîmes - Montpellier en service », .
 Rail Passion  () : « Le plan de voie du CNM », .
 Rail Passion''  () : Bernard Collardey, « Nîmes-Manduel-Redessan : une nouvelle gare TGV en construction », .
 Google Maps, permettant de consulter les images satellitaires de la ligne et de son environnement.
  ;  les rubriques accessibles à gauche de la page.
 .

Contournement Nîmes - Montpellier